Чемпионат Нидерландов по футболу 1964—1965 является 9 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 8 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 240 игр и забито 681 гол (в среднем 2,83 гола за игру).

Турнирная таблица 

И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений;ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фейеноорд» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1964—1965. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1964/1965
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1964 году
Спорт в Нидерландах в 1965 году